Хайда — изолированный язык, используемый народом хайда. Распространён на северо-западе Северной Америки. На южном диалекте (Skidegate) говорят в индейской резервации Скидгейт и на островах Хайда-Гуаи (до 2010 года Острова королевы Шарлотты) штата Британская Колумбия, а на северном (Masset) в деревне Массет на островах Хайда-Гуаи провинции Британская Колумбия в Канаде, а также на южной вершине длинного узкого выступа территории между двумя другими территориями и на южной половине Острова Принца Уэльского (города Касаан, Кетчикан, Крайг, Хидабург) штата Аляска в США.

Традиционно включался в семью на-дене, однако в последнее время исключён оттуда и считается изолятом.

Считается одним из самых сложных языков, так как в нём используется 70 префиксов. В этой связи язык хайда занесён в Книгу рекордов Гиннесса. В рекордном списке он упоминается в одном ряду с языками чиппева, табасаранским, эскимосским и китайским.

Фонология

Согласные 

 В середине слова обычные взрывные согласные могут озвончаться.
 Фактически  — не аффриката, а скорее щелевой звук.
 У некоторых носителей  появляется только в начале слогов, в то время как  в начале слогов не встречается. Эти два звука — одна и та же фонема. Аналогична выглядит картина для звуков  и .
 Вместо эпиглоттального фрикативного в диалекте массет используется эпиглоттальный дрожащий согласный.

Гласные

Тон 
Хайда является тональным языком, причём система тонов зависит от диалектов. В диалекте кайгани как минимум один слог в слове имеет высокий тон; в диалектах массет и скайдгейт тон является контрастивным по «весу слогов». Во всех диалектах различаются высокий и низкий тон.

Примеры фраз на аляскинском диалекте 

Счёт от 1 до 10

Примечания

Литература 
 Bengtson, John D. (2008), «Materials for a Comparative Grammar of the Dene-Caucasian (Sino-Caucasian) Languages.» Aspects of Comparative Linguistics, vol. 3, Moscow: RSUH Publishers, pp. 45–118
 Dürr, Michael & Egon Renner. 1995. The history of the Na-Dene controversy: A sketch. Language and Culture in North America: Studies in Honor of Heinz-Jürgen Pinnow, ed. by Egon Renner & Michael Dürr, 3-18. (Lincom Studies in Native American Linguistics 2). Munich: Lincom Europa.
 Enrico, John. 1983a. «The Haida language.» The outer shores, edited by G. E. Scudder and Nicholas Gessler. Queen Charlotte City, B.C.: Queen Charlotte Islands Museum Press. pp. 223–248.
 Enrico, John. 1983b. «Tense in the Haida relative clause.» International journal of American linguistics 52:91-123.
 Enrico, John. 1986. «Word order, focus and topic in Haida.» International journal of American linguistics 49:136-166.
 Enrico, John. 1991. The lexical phonology of Masset Haida. (Alaska Native Language Center research papers, 8.) Fairbanks: Alaska Native Language Center.
 Enrico, John. 1998. «Remarks on pitch in Skidegate Haida.» Gengo Kenkyu 12:115-120.
 Enrico, John. 2003. Haida syntax. (2 volumes). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.
 Enrico, John. 2004. Toward Proto — Na-Dene. Anthropological Linguistics 46(3).229 — 302.
 Enrico, John. 2005. Haida dictionary: Skidegate, Masset, and Alaskan Dialects. (2 volumes). Fairbanks: Alaska Native Language Center; Juneau: Sealaska Heritage Institute.
 Greenberg, J.H. 1987a. Language in the Americas. Stanford, CA: Stanford University Press.
 Greenberg, J.H. 1987b. «The Na-Dene Problem.» In Greenberg (1987a), pp. 321–330.
 Lawrence, Erma. 1977. Haida dictionary. Fairbanks: Alaska Native Language Center.
 Levine, Robert D. 1979. Haida and Na-Dene: A new look at the evidence. International Journal of American Linguistics 45(2).157 — 70.
 Manaster Ramer, Alexis. 1996. «Sapir’s classifications: Haida and the other Na Dene languages.» Anthropological linguistics 38:179-215.
 Pinnow, Heinz-Jürgen. 1976. Geschichte der Na-Dene-Forschung. (Indiana : Beihefte ; 5). Berlin: Mann. ISBN 3-7861-3027-2
 Pinnow. H-J. 1985. Das Haida als Na-Dene Sprache. (Abhandlungen der völkerkundlichen Arbeitsgemeinschaft, Hefte 43-46.) Nortorf, Germany: Völkerkundliche Arbeitsgemeinschaft.
 Pinnow. H-J. 2006a. Die Na-Dene-Sprachen im Lichte der Greenberg-Klassifikation. / The Na-Déné Languages in Light of Greenberg’s Classification. Zweite erweiterte Auflage / Second revised edition. Bredstedt: Druckerei Lempfert.
 Pinnow. H-J. 2006b. Sprachhistorische Untersuchung zur Stellung des Haida als Na-Dene-Sprache. (Unveränderte Neuausgabe aus INDIANA 10, Gedenkschrift Gerdt Kutscher. Teil 2. Berlin 1985. Mit einem Anhang = Die Na-Dene-Sprachen im Verhältnis zum Tibeto-Chinesischen.) Bredstedt: Druckerei Lempfert.
 Ruhlen M. 1998. «The Origin of the Na-Dene». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 95, no. 23: 13994-6.
 Sapir, Edward. 1915. The Na-Dene languages: A preliminary report. American Anthropologist 17.534 — 558.
 Swanton, John R. 1905. Haida texts and myths. Skidegate dialect. (Bureau of American Ethnology bulletin 29.) Washington, D.C.: Smithsonian Institution.
 Swanton, John R. 1908. Haida texts. Masset dialect. (Memoirs of the American Museum of Natural History, vol. 10, part 2.) Leiden: E. J. Brill.

Ссылки 
 Haida language
 Listen to the sounds of Haida
 Raven, a story in the Haida language
 Haida writing systems
 The Book of Common Prayer in Haida

Изоляты Америки
Языки Канады
Языки США
Вымирающие языки